Rjabow () ist der Familienname von:

 Alexander Walentinowitsch Rjabow (* 1975), russischer Leichtathlet 
 Andrej Wladimirowitsch Rjabow (* 1962), russischer Jazzmusiker, siehe Andrei Ryabov
 Eduard Alexandrowitsch Rjabow (* 1972), russischer Biathlet
 Sergei Alexandrowitsch Rjabow (* 1961), russischer Zoologe